Heidemann steht für:
 Heidemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heidemann Bay, Bucht im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Heidemann-Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Heidemann, deutsches Radsportteam
 Heidemann Valley, Tal an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands

Siehe auch:
 Heidmann
 Heydemann
 Heidemanns